Burch ist der Familienname folgender Personen:

 Ashly Burch (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin, Autorin, Regisseurin, Sängerin und Synchronsprecherin
 Betty Burch (1911–1983), US-amerikanische Leichtathletin
 Billy Burch (1900–1950), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Cecil Reginald Burch (1901–1983), britischer Physiker
 Danny Burch (* 1981), englischer Wrestler
 François van der Burch (1567–1644), Fürsterzbischof und Herzog
 George James Burch (1852–1914), britischer Physiker
 J. Christopher Burch (* 1953), US-amerikanischer Unternehmer
 Jeannine Burch (* 1968), Schweizer Schauspielerin
 John Burch (1932–2006), britischer Pianist, Komponist und Bandleader
 John C. Burch (1826–1885), US-amerikanischer Politiker
 Liz Burch (* 1954), australischer Schauspieler
 Marc Burch (* 1984), US-amerikanischer Fußballspieler
 Marco Burch (* 2000), Schweizer Fußballspieler
 Meinrad Burch-Korrodi (1897–1978), Schweizer Goldschmied und Kunstsammler
 Mike Burch (1907–1981), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Rebecca Burch (* 1972), US-amerikanische Psychologie-Professorin
 Rick Burch (* 1975), US-amerikanischer Musiker, siehe Jimmy Eat World 
 Roy-Allan Burch (* 1985), bermudischer Schwimmer
 Thomas G. Burch (1869–1951), US-amerikanischer Politiker
 Tory Burch (* 1966), US-amerikanische Modeschöpferin und Unternehmerin

Burch heißen folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burch (Arizona)
 Burch (Maryland)
 Burch (Missouri)
 Burch (North Carolina)
 Burch Crossroads, South Carolina

Siehe auch:
 Burc
 Burch Lake
 Burch Peaks, Gebirge in der Antarktis
 Mount Burch, Berg in der Antarktis
 Burch Mountain, Berg in Washington, Vereinigte Staaten
 Burgh
 Burg (Begriffsklärung)
 Burj